José Bossuet Martinez González (nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 9 de enero de 1976) conocido como Chef Bossuet, es un chef mexicano, doble medallista de oro en las Olimpiadas Culinarias “International Exhibition of Culinary Art” de 1996 con sede en Berlín, Alemania y ganador del Premio Excelsis por la “Global Quality Foundation” de Nueva York en 2007.

En su trayectoria se ha destacado como Chef Ejecutivo del expresidente de México Vicente Fox,  donde, durante su mandato estuvo cargo de la cocina y de la comitiva del avión presidencial en viajes internacionales; así como varios hoteles de lujo en México, incluyendo propiedades AAA y Leading Hotels of the World. 

Perteneció a la más prestigiosa asociación gastronómica,  “Le Club des Chefs des Chefs”, la cual admite exclusivamente a los chefs de cocina que sirven a reyes, reinas, príncipes, jefes de estado y de gobierno.

Es autor del libro electrónico “La herencia del gusto familiar” y del recetario digital “Yo cocino en la central de abasto”, también es fundador del proyecto de “Murales Gastronómicos” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ejecutados por el artista urbano Edgar Megchún.

Hablar de la cocina del Chef Bossuet, es hablar acerca del Suprematismo Culinario debido a su interpretación de cocina simple, con definiciones de figuras naturales, guiadas por la simetría de marcos monocromáticos y espectros de texturas. Igualmente hablamos de una cocina orgánica, sustentable por definición, que es basada en productos locales y técnicas mexicanas.

Biografía

Primeros años 
Nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 9 de enero de 1976, hijo de José Martínez y Mireya González; su infancia dio lugar en el icónico Barrio de San Roque, un barrio lleno de historia, cultura y tradición.

En su formación educativa inicial pasó por el Kinder Jean Piaget y la educación primaria en la escuela 21 de agosto. Sus estudios de secundaria fueron en el reconocido e histórico ICACH oficialmente Escuela Secundaria del Estado.

La abuela materna del Chef, Julia Gumeta Serrano (Doña Julia), de origen zoque, fue cocinera y panadera, así como la encargada de enseñar a Bossuet las bondades de la tradicional Cocina Chiapaneca y que años más tarde usaría para abanderar ”La nueva Cocina Chiapaneca”.

Influencia 
Derivado de una pregunta de su abuela, a la edad de 8 años decidió ser cocinero y al reiterar dos años más tarde decretó que sería el “Chef del presidente”; así que ante esto Doña Julia (1986) le respondió: “Entonces si quieres ser un cocinero chingón deberás juntarte con los chingones”; con esas coloquiales palabras (utilizadas en México), lo que su abuela le transmitió fue que si quería ser un cocinero de excelencia debería desarrollarse con los mejores. 

Doña Julia lo introdujo a la cocina de temporada, manjares zoques como el nucú y el chipilín; a confeccionar el adobo del cochito con chile chimborote y como buen chiapaneco el tomar café de altura, con granos de café del Soconusco de la variedad marago que ella misma tostaba.

Un punto importante a mencionar es que el chef vivía a 2 cuadras de los mercados del centro de Tuxtla, conocidos como el mercado nuevo y el mercado viejo, en donde su abuela hacia diariamente su mandado para comprar estos maravillosos productos de traspatio con los que cocinaba, incluyendo especialidades locales como: el becerrito, los dulces regionales entre ellos el chimbo, suspiro o puxinú; bebidas como el pozol blanco, de cacao y la horchata de coco.

Ella fue quien le inculcó el amor por las tradiciones, altares de muerto, nacimientos, posadas, nacidas y sentadas de niño (tradición mexicana, realizada en las fiestas decembrinas y de inicio de año). Y aprovechando estas fiestas populares que siempre han estado acompañadas de la cocina local, tamales, hojuelas, mistela; es como se consagró como su musa inspiradora. 

Para sus estudios de bachillerato Bossuet fue parte del TEC de Monterrey Campus Chiapas, periodo en el que el último verano en Tuxtla puso una taquería de temporada, que fue su primer intento de negocio gastronómico.

Para los estudios universitarios emigró de Chiapas a la Ciudad de México en donde iniciaría su caminar profesional en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana entre 1994 y 1998 (Titulado Universitario como Licenciado en Gastronomía).

Trayectoria

Década de 1990

1996-1999 

 Participante en las Olimpiadas Culinarias “International Exhibition of Culinary Art” de 1996 con sede en Berlín, Alemania, en donde fue ganador de dos medallas de oro.
 Fue becario de la fundación TURQUOIS.
 Realizó el Diplomado en Administración Hotelera y Arte en la Mesa por el "Lycée Hôtelier de Monte Carlo" en Mónaco.
 Practicante en el restaurante de 1 estrella Michelin “La Coupole” del “Hôtel Mirabeau”.
 Extra en cocina para importantes eventos como el Grand Prix de Fórmula 1, el “Monte-Carlo Open de Tennis” y el jubileo del príncipe Rainier. 
 Durante la semana cultural de México en Mónaco, se destacó como “Chef de Cuisine” encargado de las jornadas gastronómicas en el “Café de Paris”.

Década de 2000

2001-2003 
 Fue Chef Ejecutivo de la Presidencia de la República Mexicana durante el mandato de Vicente Fox; periodo en el que estuvo a la cabeza de la cocina y tuvo a su cargo la comitiva del avión presidencial, viajando con el presidente en giras internacionales.
 Preparó servicios a personalidades de la realeza y de la política internacional; incluyendo al presidente de Estados Unidos de América, al primer ministro de Gran Bretaña, al Canciller alemán, entre otros.
 Por dicha trayectoria, el Chef Bossuet perteneció a la más prestigiosa asociación gastronómica “Le Club des Chefs des Chefs”, la cual admite exclusivamente a los chefs de cocina que sirven a reyes, reinas, príncipes, jefes de estado y de gobierno.

2007 

 Es acreedor Premio Excelsis por la “Global Quality Foundation” de Nueva York.

2008-2009 

 Durante este periodo realiza una actualización de estudios gastronómicos por medio de un diplomado en la Universidad de “Reims, Champagne-Ardenne”, logrando el “DUGGAT” en Reims, Francia.

Década de 2010

2012 

 Participó en el “2012 Dublin Gastronomy Symposium” organizado por el “DIT”, compartiendo la conferencia llamada “Cocina y Rescate de Tradiciones, Aspecto Histórico de las Relaciones Culinarias entre México e Irlanda”.
 En este mismo año, es Chef invitado por la Universidad de Gaziantep en Turquía para participar en la semana cultural gastronómica.

2013 

 Lleva a cabo la “Community Wine Dinner” en Old Vine Café, Costa Mesa, California.
 Visita de nuevo Turquía para el Primer Festival Internacional Sirehan de Alimentos y Bebidas en Gaziantep.
 Participa en la XXI edición del Festival del Camarón en San Felipe, Baja California y cierra su actividad en Icomex 2013 “Corporate Congress” dando la ponencia de “Arte culinario y diseño floral. Cómo mejorar la imagen de un evento” en el WTC de la Ciudad de México.

2014 

 Participa en el Congreso Mundial de Tradiciones Culinarias en Bucarest, Rumania.
 Se presenta en el Latin Food Fest en San Diego, California. 
 En Icomex 2014 "Event Production Forum México" comparte la conferencia "El Evento Ideal= alimentos + gourmet + estilo" en el WTC de la ciudad de México.
 Realiza una gira gastronómica como Embajador de la Cocina Mexicana en Francia y Luxemburgo.

2015 

 Participa en “Gôut de France” con su restaurante Café Contento en San Miguel de Allende, un evento a nivel mundial con 140 países, 1300 restaurantes y chefs. 
 Es nombrado Mejor Chef del Festiva en el Latin Food Fest LA y San Diego, California.
 Se presenta en el World of the Latino Cuisine: Food Products & Beverage Trade Show en Nueva Jersey.

2016 

 Repite con Café Contento en el “Goût de France”, un evento a nivel mundial con 150 países, 2000 restaurantes y chefs.
 Participa en la 7.ª. Edición de Savor México en Dallas representando la Gastronomía de Chiapas.

2017 

 Realiza la cena a beneficio de Kashkarikas, fundación Franco-Turca que lucha contra el desperdicio alimentario a nivel mundial.
 Es la imagen del Goût de France en México, participando por  año consecutivo y realizando la conferencia de prensa de activación en Café Contento San Miguel de Allende con la presencia de la Embajadora de Francia en México, logrando la participación más concurrida de restaurantes mexicanos, ubicados en el Top 5 de países (este año fueron 3000 restaurantes y chefs).
 Es la imagen de la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDE) en la campaña #YoComproEnLaCentralDeAbasto.
 Participa en el Festival Internacional Cervantino con Café Contento en la Casa de Francia por invitación del Ministerio de la Diplomacia de Francia.

2018 

 Participa en dos eventos organizados por el Ministerio la Diplomacia de Francia:
 Por 4.ª ocasión en la 4.ª edición del Goût de France con Café Contento, San Miguel de Allende participando a nivel mundial 4,000 chefs.
 Y en el concurso mundial de gastronomía “Atout France” donde a finales de año es uno de los 8 cocineros finalistas, presentando el platillo francomexicano llamado “Pozole de langostinos a la francesa” en París, Francia.
 Como imagen gastronómica de la CEDA CDMX, organizó una degustación de tamales gourmet para celebrar el día de la Candelaria con la presencia de casi 30 medios de comunicación y finaliza su participación con la campaña #YoCocinoEnLaCentralDeAbasto que lanza un recetario digital dentro de los festejos del 36 aniversario de la Central de Abasto CDMX.
 Fue parte de la comitiva de recepción y cocinó el brunch de bienvenida a 50 diplomáticos residentes en México.
 Participó en la exposición Sirha México con un stand de vinculación entre la industria Hotelera y Restaurantera.
 Lo convocan a participar en el “Paradise Food & Drink Fest”, organizado por el Ocean by H10 Hotels en el Ocean Riviera Paradise de Playa Del Carmen.
 También es invitado a cocinar en la tercera edición del “Cookout with Friends” en el Grand Solmar Land’s End de Solmar Hotels & Resorts en Los Cabos.

2019 

 Es invitado a participar cocinando a la reunión anual de la Hotelera Santa Fe.
 Realiza por 5.ª edición consecutiva la cena del “Goût de France” con la presencia mundial de 5,000 chefs, en esta ocasión en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tierra natal del chef, contando con el apoyo del cónsul honorario de Francia en Chiapas.
 Presentó en el marco de la Feria Del Libro De San Marcos sus dos publicaciones electrónicas invitado por Exatec del Sureste.
 Es ponente y Tallerista en el  Foro Gastronómico Internacional de Cocina Maya “Entre Brasas y Fogones” organizado por Unicach en Palenque, Chiapas.
 Realiza el  Festival de la Nueva Cocina Chiapaneca con Las Pichanchas y la Cena Maridaje Canto a Chiapas con motivo del 70 aniversario del Jardín Botánico Faustino Miranda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Participa en la segunda edición del “World Congress of Culinary Traditions” con el tema de “Regional Wedding Menu” en Sibiu, Rumania; comandando el equipo mexicano que presentó la boda de Zinacantán, Chiapas.

Década de 2020

2020 

 Realiza el 2.º Festival de la Nueva Cocina Chiapaneca con Antolina Condesa en la ciudad de México. 
 Comienza el proyecto de Murales Gastronómicos en Tuxtla Gutiérrez ejecutados por el artista urbano Edgar Megchún.

2021 

 Imparte en el Tecnológico de Monterrey la conferencia Magistral "La gastronomía mexicana por el mundo. Posicionamiento y globalización de la cocina mexicana en los últimos 20 años".
 A partir de marzo se convierte en Chef Ejecutivo de Miguel’s Mexican Cuisine en el Sur de Oregón en Estados Unidos.

Referencias y bibliografía

Enlaces externos 
 Chef Bossuet en Facebook
 Chef Bossuet en LinkedIn
 Chef Bossuet en Twitter
 Chef Bossuet en Instagram
 Chef Bossuet en Youtube

Cocineros de México